Janka – serial telewizyjny dla dzieci oraz jego wersja filmowa
 Janka – forma zdrobniała od imienia żeńskiego Janina

 Janka – rzeka w Polsce, prawy dopływ Wierzycy
 Janka – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dzisny
 JanKa – wydawnictwo z siedzibą w Pruszkowie